Die Saison 1959 war die 39. Spielzeit der Primera División de Costa Rica, der höchsten costa-ricanischen Fußballliga. Es nahmen acht Mannschaften teil. Alajuela gewann zum 8. Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Austragungsmodus 
 Die acht teilnehmenden Mannschaften spielten je dreimal im Modus Jeder gegen Jeden gegeneinander.
 Der Letztplatzierte stieg direkt ab.

Endstand 

|- style="background-color: #ccffcc;"
! 1
| style="text-align: left;" | LD Alajuelense (M)
| 21
| 12
| 4
| 5
| 43:29
| 14
| 28
|- style="background-color: #ffffff;"
! 2
| style="text-align: left;" | CD Saprissa
| 21
| 11
| 4
| 6
| 41:25
| 16
| 26
|- style="background-color: #ffffff;"
! 3
| style="text-align: left;" | CS Herediano
| 21
| 9
| 4
| 8
| 33:27
| 6
| 22
|- style="background-color: #ffffff;"
! 4
| style="text-align: left;" | CS Cartaginés
| 21
| 9
| 4
| 8
| 30:32
| −2
| 22
|- style="background-color: #ffffff;"
! 5
| style="text-align: left;" | Orión FC (N)
| 21
| 6
| 9
| 6
| 25:33
| −8
| 21
|- style="background-color: #ffffff;"
! 6
| style="text-align: left;" | Carmen FC
| 21
| 8
| 3
| 10
| 29:30
| −1
| 19
|- style="background-color: #ffffff;"
! 7
| style="text-align: left;" | SG Española
| 21
| 5
| 8
| 8
| 26:36
| −10
| 18
|- style="background-color: #ffccff;"
! 8
| style="text-align: left;" | CS Uruguay de Coronado
| 21
| 3
| 6
| 12
| 27:42
| −15
| 12

Pokalwettbewerb

Copa Costa Rica 1959 
Die Copa Costa Rica 1959 gewann Herediano im Finale gegen Cartaginés.

Weblinks 
 1959: De gira por el mundo (spanisch)

Liga-de-Fútbol-de-Primera-División-Saison
Fußballsaison 1959